Nordholz ist der Name von Ortschaften in Deutschland:

 Nordholz, Ortschaft der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen
 Nordholz (Buch), Ortsteil der Gemeinde Buch im Landkreis Neu-Ulm in Bayern
 Nordholz (Bückeburg), Ortsteil der Stadt Bückeburg im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen
 Nordholz (Schafstedt), Ortsteil der Gemeinde Schafstedt im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein
 Nordholz (Warpe), Ortsteil der Gemeinde Warpe im Landkreis Nienburg in Niedersachsen
 Nordholz (Wehrbleck), Ortsteil der Gemeinde Wehrbleck im Landkreis Diepholz in Niedersachsen

Nordholz ist der Name eines Naturschutzgebietes im Kreis Minden-Lübbecke in Nordrhein-Westfalen, siehe Nordholz (Naturschutzgebiet)

Nordholz ist der Nachname folgender Personen:
 Dieter Nordholz (1926–2023), Zahnmediziner und ehemaliger Inspizient Zahnmedizin der Bundeswehr

Siehe auch:
 Nordenholz